Droga krajowa B2 (Austria)
 Droga krajowa B2 (Niemcy)